Katonai teherbírási osztályozás (Military Load Classification)
 Machine Learning Classifier, a gépi tanulás egy fajtája
 Mouvement de Libération du Congo (Kongói Felszabadítási Mozgalom) kongói párt
 Multi-leaf collimator – a  sokleveles kollimátor angol rövidítése